Proserpina oder Proserpine steht für 

 Proserpina, in der römischen Mythologie die Gemahlin des Gottes der Unterwelt Pluto
 Proserpina-Sarkophag, römischer Marmorsarkophag, in dem möglicherweise Karl der Große am 28. Januar 814 im Aachener Dom bestattet wurde.
 Proserpine (Queensland), eine Stadt in Queensland, Australien
 Whitsunday Coast Airport (Proserpine Whitsunday Coast), ein Flughafen 10 km südlich von Proserpine (Queensland, Australien) 
 Proserpina-Talsperre, eine antike Talsperre nahe Mérida in Spanien
 (26) Proserpina, ein Asteroid des Hauptgürtels
 HMS Proserpine (1777), eine Fregatte der britischen Navy die 1799 bei Scharhörn und Baltrum strandete.

Es ist der Titel folgender Werke:
 Proserpina rapita, eine Oper von Claudio Monteverdi (1630, verschollen)
 Proserpina (Gundulić), ein Drama des kroatischen Dichters Ivan Gundulić (ca. 1630)
 Proserpine (Lully), eine Oper von Jean-Baptiste Lully (1680)
 Proserpina (Goethe), ein Monodrama von Johann Wolfgang von Goethe (1778/1779)
 Proserpin, eine Oper von Joseph Martin Kraus (1781)
 Proserpine (Shelley), ein dramatisches Gedicht von Mary Shelley (1820)
 Proserpine (Saint-Saëns), eine Oper von Camille Saint-Saëns (1887)
 Proserpina (Langgässer), eine Erzählung von Elisabeth Langgässer (1932)
 Proserpina (Rihm), eine Oper von Wolfgang Rihm (2008)
 Proserpine (Colasanti), eine Oper von Silvia Colasanti (2019)